La perdizione (Mahler), film diretto da Ken Russell (1974)
La perdizione, film diretto da Luigi Grosso (1986)